Veselí est un toponyme qui peut désigner :

Veselí, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Veselí nad Lužnicí, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Veselí nad Moravou, une ville du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Nové Veselí, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie